Donnerstag steht für:

 Donnerstag, den vierten Wochentag des Kalenders

Donnerstag ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Donnerstag (vor 1912–1999), deutscher Chirurg
 Jürgen Donnerstag (* 1942), deutscher Amerikanist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Gründonnerstag
 Donnerstagsdemonstrationen, Protestkundgebungen in Wien